Пан — шанобливе звернення до чоловіка в Україні, Чехії, Словаччині, Польщі, у лужичан та подекуди в Білорусі; у південних слов'ян у формі «Бан».
 Пани —  знатна верства шляхти у Королівстві Русі, Великому князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському і Королівстві Польському.
 Пан — грецький бог лісів, отар і пастухів, покровитель природи.
 «Пан» — роман норвезького письменника Кнута Гамсуна.
 Пан — мала планета № 4450 у Сонячній системі
 Пан — найближчий до планети супутник Сатурна
Пан — кратер на Амальтеї
 Пан…(грецькою παν… — все) — початкова частина складних слів, яка вказує на повне охоплення будь-чого, наприклад панамериканізм.